A Fed Cup de  1969 foi a sétima edição torneio de tênis feminino mais importante por nações, 20 equipes participaram do Grupo Mundial, com os EUA na final, ganhando da Austrália.

Final

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1969 no tênis